Планета Земля:
 Земля — третья планета Солнечной системы.
 Google Планета Земля — проект компании Google, содержащий спутниковые фотографии земной поверхности.
 Планета Земля — документальный сериал компании Би-би-си 2006 года.
 Планета Земля II — документальный сериал компании Би-би-си 2016 года.